Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1991/92 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I кръг 
28 август 1991 г.

II кръг 
11 септември 1991 г.

III кръг 
25 септември 1991 г.

IV кръг 
17 и 30 октомври 1991 г.

1/16 финали 
13 и 27 ноември 1991 г.

1/8 финали 
7 и 12 декември 1991 г.

1/4 финали 
4 и 8 март 1992 г.

Полуфинали 
1 и 15 април 1992 г.

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Стоилов-дуз (44), 2:0 Стоилов (51), 3:0 Г. Димитров (73), 4:0 Илиев (81), 5:0 Йотов (87)

Източници 
 bulgarian-football.com

92